Les  sont un clade contenant l'ancêtre commun le plus récent des archosaures (tels que les crocodiliens, les dinosaures, etc.) et les lépidosaures (lézards et parents), et tous leurs descendants. En supposant que les tortues se trouvent dans Sauria, le groupe peut être considéré comme le groupe couronne des diapsides, ou des reptiles en général. Des études génomiques récentes et des études approfondies dans les archives fossiles suggèrent que les tortues sont étroitement liées aux archosaures, et non aux parareptiles pré-sauriens comme on le pensait auparavant. Sauria comprend tous les sauropsides modernes (y compris les oiseaux) ainsi que divers groupes éteints. Avant son utilisation moderne, « Sauria » était utilisé comme nom pour le sous-ordre occupé par les lézards, qui, avant 1800, étaient considérés comme des crocodiliens.

Systématique 
Le clade des Sauria est attribué, en 1802, à l'anatomiste irlandais  (1770-1843).

Synapomorphies 
Les synapomorphies ou caractères qui unissent le clade Sauria les aident également à se distinguer des souches-sauriens dans Diapsida ou des reptiles-souches dans le clade Sauropsida dans les catégories suivantes en fonction des régions suivantes du corps.

 Région de Céphalade
 Origine dorsale de la musculature temporale
 Perte de la région caniniforme dans la rangée dentaire maxillaire
 Narines externes proches de la ligne médiane
 Postpariétal absent
 Squamosal principalement limité au sommet du crâne
 La collerette occipitale du squamosal est peu exposée sur l'occiput
 Processus antérieur de l'étroit squamosal
 Quadrate exposé latéralement
 Processus dorsal non ossifié de l'étrier
 Étrier mince
 Région du tronc
 Côtes sacrées orientées latéralement
 Fusion ontogénétique des côtes caudales
 Côtes du tronc principalement à tête unique
 Région pectorale
 Cleithrum absent
 La région pelvienne
 Ilion modifié
 Région des membres
 Os tubulaire perdu
 Foramen entépicondylien absent
 Rayon aussi long que le cubitus
 Petits carpes proximaux et tarse
 Cinquième tarse distal absent
 Cinquième métatarsien court et trapu ou crochu
 Foramen perforant de manus perdu

Cependant, certains de ces caractères pourraient être perdus ou modifiés dans plusieurs lignées, en particulier chez les oiseaux et les tortues; il est préférable de voir ces caractères comme les traits ancestraux qui étaient présents chez les sauriens ancestrals.

Phylogénie 
Le cladogramme ci-dessous suit le résultat le plus probable trouvé par une analyse des relations entre les tortues utilisant à la fois des preuves fossiles et génétiques par MS Lee, en 2013. Cette étude a révélé quEunotosaurus, généralement considéré comme un parent des tortues, n'était que très éloigné des tortues dans le clade Parareptilia.

Le cladogramme ci-dessous suit le résultat le plus probable trouvé par une autre analyse des relations avec les tortues, celle-ci utilisant uniquement des preuves fossiles, publiée par Rainer Schoch et Hans-Dieter Sues en 2015. Cette étude a révélé quEunotosaurus était une véritable tortue précoce, bien que d'autres versions de l'analyse ont trouvé un faible soutien pour elle en tant que parareptile.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Sauropsida
Diapsida
Taxon décrit en 1802